Пыховский — фамилия славянского происхождения; имеет женскую форму Пыховская.
 Пыховский, Александр (1903—1943) — польский футболист, защитник.
 Пыховский, Ян (1818—1900) — американский пианист, композитор и музыкальный педагог чешского происхождения.